Зинковский — русская фамилия. Известные носители:

 Зинковский, Анатолий Викторович (1931—2015) — педагог, профессор Ленинградского Политехнического Института (ныне СПбГПУ).
 
 Зинковский, Станислав Анатольевич (в монашестве Мефодий; род. 1969) — священнослужитель Русской православной церкви, игумен. Ректор Николо-Угрешской духовной семинарии (с 2022 года).